KPT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jackpot (Stati Uniti)
 kpt – codice ISO 639-3 della lingua karata